Акиени () — небольшой город на северо-востоке Габона. Административный центр департамента Лекони-Леори в провинции Верхнее Огове. Расположен в долине на северном берегу реки Баниака. В городе расположен аэропорт. Население по данным переписи 2013 года составляет 10028 человек.

Примечания 

Города Габона